Psi Lupi pode se referir a:
Psi1 Lupi
Psi2 Lupi